Kampl peut désigner :
 Kevin Kampl (1990-), footballeur slovène ;
  (1936-), homme politique autrichien ;
 Kampl, pièce de théâtre du dramaturge autrichien Johann Nestroy, écrite en 1852.